Campanário peut désigner :

Campanário, municipalité de l'État du Minas Gerais.

Campanário, paroisse civile de la municipalité de Ribeira Brava, sur l'île de Madère.